Victory Road – evento di wrestling organizzato dalla Total Nonstop Action Wrestling
 Victory Road – edizione del 2004 dell'evento organizzato dalla TNA
 Victory Road – edizione del 2006 dell'evento organizzato dalla TNA
 Victory Road – edizione del 2007 dell'evento organizzato dalla TNA
 Victory Road – edizione del 2008 dell'evento organizzato dalla TNA
 Victory Road – edizione del 2009 dell'evento organizzato dalla TNA
 Victory Road – edizione del 2010 dell'evento organizzato dalla TNA
 Victory Road – edizione del 2011 dell'evento organizzato dalla TNA
 Victory Road – edizione del 2012 dell'evento organizzato dalla TNA
 Victory Road – edizione del 2014 dell'evento organizzato dalla TNA
 Victory Road – edizione del 2016 dell'evento organizzato dalla TNA
 Victory Road – edizione dell'aprile 2017 dell'evento organizzato dalla Impact Wrestling
 Victory Road – edizione del settembre 2017 dell'evento organizzato dalla Impact Wrestling

Victory Road – videogioco del 1986